W Rumunii
 Rusănești – gmina w okręgu Aluta
 Rusănești – wieś w okręgu Aluta, w gminie Rusănești
 Rusănești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Fârtățești